Беляев Александр Сергеевич — российский художник. Член-корреспондент Российской академии художеств (2018).

Биография 

Родился 7 ноября 1955 года.

Окончил Московский текстильный институт имени А. Н. Косыгина по специальности «Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и легкой промышленности» (1979), руководитель диплома — Б. А. Державин.

С 1989 года — участник группы интерьера Комбината прикладного искусства при Художественном фонде России.
Работал над созданием уникальных занавесов, монументальных панно для общественных интерьеров.

Участник всесоюзных, всероссийских, московских выставок с 1982 года.

Произведения представлены в крупнейших музеях России, среди которых: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства в Москве, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Музей изобразительного искусства Туапсе. Работы также находятся в собраниях банков «Витас», «Промстройбанк», «Уником Банк»; частных собраниях Германии, Чехии, Америки, Бельгии, Англии, Франции, России.

Живёт и работает в Москве.

Звания 
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение декоративных искусств, с 2018 года)
 Член Международного художественного фонда (1993)
 Член Региональной общественной организации «Московский союз художников» (1987)

Основные произведения 
 Декоративное панно «Платформа Маленковская» (1998)
 Декоративное панно «Мегаполис» (2006)
 Декоративное панно «Красный треугольник» (2013)
 Декоративное панно «Синее поле» (2014)
 Декоративное панно «Белое поле» (2013)
 Декоративное панно «Деревья» (2013)
 Декоративное панно «Сиреневое поле» (2016)
 Декоративное панно «Коричневое поле» (2017)
 Декоративное панно «Городской мотив» (2017)

Награды 
 I место в международном конкурсе художественного текстиля Russian Art Week в номинации «Батик» в категории «Профи».
 II место в международной академической выставке-конкурсе «Весна пришла».
 Диплом МГО ХФ РСФСР за антрактно-раздвижной занавес для д/к п/о «Оксид» в Новосибирске (авторская роспись по ткани).

Примечания

Ссылки 
 «Российская академия художеств» Беляев Александр Сергеевич
 Персональный сайт

Члены-корреспонденты РАХ